Patricia Ryan fait référence à : 
 Patricia Ryan (personnalité politique), une personnalité politique irlandaise ;
 Patricia Ryan (auteure), une auteure américaine ;
 Patricia Ryan (actrice), une actrice.